Manhart ist

der Familienname folgender Personen:
 Andreas Manhart (1470er–1525/1526), deutscher Humanist, siehe Andreas Meinhardi
 Eduard Manhart (1880–1945), österreichischer Landschaftsmaler und Freskant
 Heike Manhart (* 1993), österreichische Fußballnationalspielerin
 Sebastian Manhart (Pädagoge) (* 1970), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer
 Sebastian Manhart (* 1975), österreichischer Handballspieler

ein Ortsname:
 Manhart (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern